John Haines ist der Name folgender Personen:
* John Charles Haines (1818–1896), US-amerikanischer Politiker
 John M. Haines (1863–1917), US-amerikanischer Politiker
 John Haines (Dichter) (1924–2011), US-amerikanischer Dichter

Siehe auch:
 John Haynes